Purga peut faire référence à :

Toponymes et hydronymes 

 Purga, village de la Commune de Märjamaa du Comté de Rapla en Estonie.
 , un village de Bednja située dans le comitat de Varaždin, en Croatie.
 , une ville sur la rive gauche de la Kupa dans la région de Carniole-Blanche en Slovénie.
 , un affluent de la rivière Bremer.
 , une ville rurale de la Ville d'Ipswich en Australie.

Autres 
 La Purga, mini-série de fiction argentine (2011).
  (1937–1993), physicien et homme d'État estonien.
 Ipomoea purga, une plante du genre Ipomée.